Parenti kan som auktorsförkortning avse:

 Lynne R. Parenti, amerikansk iktyolog
 Paolo Parenti, italiensk entomolog
 Umberto Parenti, italiensk entomolog
 

Robotskapade auktorsförkortningar